Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Reis – portugalski malarz
 Gilberto Reis – rzymskokatolicki duchowny
 Irving Reis – amerykański scenarzysta i reżyser filmowy
 Jonathan Reis – brazylijski piłkarz
 Matt Reis – amerykański piłkarz